Königliche Münze steht für:

 Königliche Münze zu Altona
 Königliche Münze am Steintor in Hannover
 Königliche Niederländische Münze in Utrecht
 Königlich bayerische Münze in München, siehe Alte Münze (München) #Königliche Münze